Иванищи — название населённых пунктов в России:
 
 Иванищи — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Иванищи — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Иванищи — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Иванищи — деревня в Угличском районе Ярославской области.